Holy Island – wyspa w Irlandii
 Holy Island – wyspa w Stanach Zjednoczonych, w stanie Massachusetts
 Holy Island – wyspa w Stanach Zjednoczonych, w stanie Michigan
 Holy Island – wyspa w Szkocji
 Holy Island – wyspa w Walii, na zachód od Anglesey
 Holy Island (Lindisfarne) – wyspa w Anglii, w hrabstwie Northumberland